Josef Stanek ist der Name folgender Personen:
 Josef Staněk (1828–1896), böhmischer Architekt
* Josef Stanek (Gewerkschafter) (1883–1934), österreichischer Gewerkschafter
 Józef Stanek (1916–1944), polnischer Priester